ВИЖ:

 Военно-исторический журнал,
 Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста